Појам Александар Волков може да се односи на:
 Александар Волков (космонаут), совјетски космонаут
 Александар Волков (кошаркаш), совјетски и украјински кошаркаш
 Александар Волков (тенисер), совјетски и руски тенисер
 Александар Волков (одбојкаш), руски одбојкаш
 Александар Волков (фудбалер), руски фудбалер
 Александар Волков (политичар), руски политичар